Mohagan kan som auktorsförkortning betyda:

 Alma Mohagan
 Dave Mohagan

Robotskapade auktorsförkortningar